Charles Butler McVay III – ammiraglio statunitense
 Hugh McVay – politico statunitense
 Sean McVay – allenatore di football americano statunitense
 Swifty McVay, noto come Swift – rapper statunitense